Kanbun bezeichnet

 einen klassischen japanischen Schreibstil: Kanbun (漢文)
 einen japanischen Ära-Namen (Nengō): Kanbun (1661–1673)
 den Karatelehrer: Kanbun Uechi (1877–1948)